

Die Liste der Biografien führt alle Personen auf, die in der deutschsprachigen Wikipedia einen Artikel haben. Dieses ist eine Teilliste mit 3 Einträgen von Personen, deren Namen mit den Buchstaben „Mulg“ beginnt.

Mulg 



Mulgr 
 Mulgrave, Wayne (* 1971), kanadisch-britischer Basketballspieler
 Mulgrew, Charlie (* 1986), schottischer Fußballspieler
 Mulgrew, Kate (* 1955), US-amerikanische Schauspielerin